ABBA — третій альбом шведського поп-гурту ABBA, випущений в 1975 році.

Список композицій

Сторона A 
 «Mamma Mia» (Б. Андерссон, Стіґ Андерссон, Ульвеус) — 3:32 
 «Hey, Hey Helen» (Андерссон, Ульвеус) — 3:17
 «Tropical Loveland» (Андерссон,, Ульвеус) — 3:06
 «SOS» (Андерссон,, Ульвеус) — 3:23 
 «Man In The Middle» (Андерссон, Ульвеус) — 3:03
 «Bang-A-Boomerang» (Андерссон,, Ульвеус) — 3:04

Сторона Б 
 «I Do, I Do, I Do, I Do, I Do» (Андерссон, Ульвеус) — 3:17
 «Rock Me» (Андерссон, Ульвеус) — 3:06
 «Intermezzo No. 1» (Андерссон, Ульвеус) — 3:48
 «I've Been Waiting For You» (Андерссон, Ульвеус) — 3:41
 «So Long» (Андерссон, Ульвеус) — 3:06

Посилання 
 

A
Англомовні музичні альбоми
Квітень 1975